Beaujeu (Alps de l'Alta Provença), municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Beaujeu (Roine), municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Cantó de Beaujeu, divisió administrativa, extingida el 2015, al districte de Villefranche-sur-Saône del departament del Roine 
 Comtat de Montpensier#Casa de Beaujeu
 Senyoria de Beaujeu, jurisdicció feudal centrada a la ciutat de Beaujeu, a l'actual departament del Roine 
 Sens-Beaujeu, municipi al departament de Cher